Ададу́ров:

 Ададуров Вадим Валентинович — український історик, доктор історичних наук (2008), спеціаліст з історії Франції.
 Ададуров Василь Євдокимович (1709 — 1780) — російський учений, педагог.
 Ададуров Іван Євграфович (1879 — 1938) — український хімік, доктор технічних наук (1937), професор (1937).

Прізвища